Антигуа и Барбуда принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где её представляли 4 спортсмена в двух видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Антигуа и Барбуды нёс бегун Дэниел Бэйли, а на церемонии закрытия — пловчиха .

На летних Олимпийских играх 2012 Антигуа и Барбуда вновь не сумела завоевать свою первую олимпийскую медаль. Успешнее всего на турнире выступили спринтеры Дэниел Бэйли и Брендан Кристиан, которые сумели дойти до полуфинала на своих дистанциях.

Состав и результаты

Лёгкая атлетика 

Мужчины
Беговые виды

Женщины
Беговые виды

Плавание 

Женщины

Примечания

Ссылки 
 
 

Антигуа и Барбуда